Варанаси:

 Варанаси — город в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Варанаси — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.